A Rede Emancipa é um movimento social de cursinhos populares pré-universitários, dissidente do Cursinho da Poli que luta para inserir estudantes de baixa renda nas universidades, principalmente públicas e nas faculdades particulares com bolsas de estudos. Sua ação se faz com a construção de cursinhos populares em espaços cedidos, principalmente em escolas públicas. Os cursinhos da rede não possuem fins lucrativos e sua coordenação e organização são voluntárias.

Diferença entre os demais cursinhos

A Rede Emancipa é um movimento social que luta em prol de uma verdadeira democratização no ensino superior brasileiro e pela valorização da escola pública e o ensino público em geral. Deseja que a universidade “pública” seja ocupada por aqueles que a custeiam, ou seja, a população mais pobre de nossa sociedade. Luta contra a lógica de tornar as faculdades e universidades privadas em espaço público e as universidades públicas em espaço privado. Por isso, esta inserida em todas as frentes que lutam por uma educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis, para todos e todas.

Como movimento social que visa uma real transformação da sociedade, incentiva os estudantes dos cursinhos a participarem de ações coletivas e em comunidade. Faz isso através das coordenações de alunos em consonância com a coordenação geral, a fim de trazer a esses estudantes a experiência de trabalhar em grupo, colaborando e construindo o cursinho em seu cotidiano, elaborando eventos culturais e atuando junto a outros movimentos sociais.

Cursinhos

Cursinho Popular do Butantã

O Cursinho Popular do Butantã (CPB) se diferencia dos outros cursinhos da Rede por ficar próximo da Universidade de São Paulo (USP), a maior universidade pública do país. Essa proximidade física deixa ainda mais evidente a distância real que os estudantes da rede pública tem da universidade pública. A partir da compreensão desta situação, o Cursinho Popular do Butantã tenta criar um espaço de educação, cidadania e esperança nos corações e mentes dos estudantes do bairro.

Os professores do CPB são todos alunos da USP, muitos dos quais oriundos de escolas públicas. Estes professores também acreditam no sonho da transformação da sociedade por meio da educação e por isso dedicam seus finais de semana à ministrar aulas e participar das atividades externas.

O CPB é organizado por alunos e ex-alunos da USP, que hoje são professores, em escolas públicas e particulares, e que acreditam e trabalham para o sucesso da Rede Emancipa.

Cursinho Popular Carolina de Jesus

Este cursinho homenageia Carolina de Jesus, uma mulher negra, pobre e poetisa, que usou seus versos como forma de desabafo e protesto contra a situação degradante em que vivia. Moradora da favela do Canindé, poderia ser de qualquer uma das favelas que cercam a zona sul, pois as realidades infelizmente se assemelham. Para garantir o seu sustento e de seus três filhos, catava lixo, e foi ali que encontrou uma caneta e uma caderneta, onde passou a registrar seu cotidiano, suas denúncias e seus versos.

Sua principal obra, Quarto de despejo, foi traduzido em várias línguas, mas depois de um sucesso repentino, Carolina, por ser uma figura incômoda a muitos, foi injustamente deixada em segundo plano na literatura brasileira.

Cursinho Popular Chico Mendes

O nome do Cursinho Popular Chico Mendes esta ligado à questão ambiental. Chico Mendes, ou FRANCISCO ALVES FILHO, foi o principal ativista da causa ambiental do século XX. Defensor nato da preservação ambiental, Chico Mendes travou uma batalha árdua com fazendeiros e pecuaristas locais que queriam o desmatamento para fins lucrativos. Com isso, Chico Mendes ficou conhecido mundialmente como defensor mundial do meio ambiente.

Cursinho Popular Laudelina

O Cursinho Popular Laudelina de Campos Melo recebe este nome em homenagem, líder feminista nascida no início do século XX, e incansável lutadora pelos direitos humanos, do negro e das trabalhadoras domésticas no Brasil. Inspirados em Laudelina, com o cursinho e junto com a Rede Emancipa, queremos construir uma experiência que se caracterize pela luta, pela identidade e solidariedade. Portanto, ao mesmo tempo em que contribuímos na preparação dos estudantes para o ingresso na universidade, sabemos que é crucial a luta por mais vagas, por mais verbas para a educação básica e superior e por políticas concretas de inclusão para democratizar o acesso à educação de qualidade.

Cursinho Popular Milton Santos

O cursinho homenageia Milton Santos, geógrafo brasileiro nascido em Brotas de Macaúbas/BA.
Embora sua graduação tenha sido em Direito, destacou-se por inúmeros trabalhos em diversas áreas da Geografia, em especial nos estudos de urbanização de países emergentes como o Brasil. Grande nome da renovação da Geografia no Brasil na década de 1970, foi um dos mais populares geógrafos brasileiros.
Milton Santos publicou mais de 40 obras, entre elas Por Uma Outra Globalização: do Pensamento Único à Consciência Universal, obra em que o autor propõe uma interpretação multidisciplinar do mundo contemporâneo, em que realça o Papel atual da ideologia na produção da História e mostra os limites do seu discurso frente à realidade vivida pela maioria das nações.

Cursinho Popular Paulo Freire

PAULO REGLUS NEVES FREIRE, mais conhecido como Paulo Freire, foi um dos maiores educadores e pedagogos do Brasil e do mundo. Trabalhou pela educação popular, com ênfase na alfabetização e na formação da consciência crítica. A pedagogia freiriana vê a educação como um instrumento de libertação, de emancipação do ser humano. E é por isso que dedicamos seu nome ao nosso cursinho, localizado no Tatuapé, fundado em 20 de Junho de 2008.

Cursinho Popular Patrícia Galvão

O nome do cursinho homenageia Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu, bem antes de virar Pagu, apelido que lhe foi dado pelo poeta Raul Bopp, Zazá, como era conhecida em família, já era uma mulher avançada para os padrões da época, pois cometia algumas “extravagâncias”  como fumar na rua, usar blusas transparentes, manter os cabelos bem cortados e eriçados e dizer palavrões. Nada compatível com sua origem familiar.

Foi considerada a musa do Movimento Antropofágico, peça importante dos movimentos comunistas e sofredora pelo mesmo.
Foi presa, torturada, mas nunca deixou de acreditar em seus ideais.

Cursinho Popular Solano Trindade

Solano Trindade foi um artista brasileiro completo: poeta, folclorista, pintor, ator e cineasta. Sempre buscou resgatar e valorizar a cultura negra e as tradições afrodescendentes. E por essas característica foi homenageado pelo cursinho.

O Cursinho foi inaugurado em agosto de 2009 e está localizado na região de Taipas em São Paulo e conta com uma equipe de professores e organizadores que se dedicam à causa da educação popular.

Cursinho Popular Zumbi dos Palmares

Zumbi dos Palmares foi um dos grandes personagens da resistência contra a opressão portuguesa no período colonial brasileiro. Liderou um dos mais emblemáticos quilombos de nossa História, o de Palmares, um dos principais locais de refúgio de escravos no século XVII.

A Rede Emancipa acredita na capacidade de organização coletiva para um fim comum de transformação da atual realidade da educação no Brasil.

"Ele me falou também que em busca da liberdade negro se refugiavam no Quilombo de Palmares" (Geraldo Filme)

Cursinhos